Hesselbarth ist der Familienname folgender Personen:

 Annett Hesselbarth (* 1966), deutsche Leichtathletin
 David Hesselbarth (* 1988), deutscher Radrennfahrer
 Herbert Hesselbarth (1893–1964), deutscher Landrat
 Jean-Claude Hesselbarth (1925–2015), Schweizer Maler, Zeichner und Kunstpädagoge 
 Liane Hesselbarth (* 1962), deutsche Politikerin